De SRG Tower is een geplande wolkenkrabber in Dubai, Verenigde Arabische Emiraten. De toren is naar verluidt in 2022 af en zou dan 473 meter hoog zijn, met 111 verdiepingen. De bouw begon in 2019.

De woontoren wordt gefinancierd door SRG Holding en is ontworpen door Killa Design.

Bouwwerk in Dubai